Francisco Martínez puede referirse a:

 Francisco Martínez Vegaso (1514 - ?), explorador y conquistador español.
 Francisco Martínez de Castrillo (c. 1520-1585), odontólogo español.
 Francisco Martínez, rejero activo hacia 1550 en Castilla.
 Francisco Martínez (1574-1624), pintor español.
 Francisco Martínez (activo entre 1717 y 1758), pintor y dorador en el virreinato de Nueva España.
 Francisco Martínez Dacosta (1736-1794), sacerdote, teólogo, traductor y lexicógrafo español. 
 Francisco Dionisio Martínez (activo a fines de s. XVIII e inicios de s. XIX), político argentino-oriental diputado por la Provincia Oriental en el Congreso de los Pueblos Libres.
 Francisco Martínez de Porras, maestro venezolano e hijo de un capitán isleño. Fue el primer rector de la Real Universidad de Caracas creada en 1721.
 Francisco Martínez Marina (1754-1833), jurista, historiador y sacerdote español.
 Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), poeta y político español.
 Francisco de Paula Martínez (1835-1908), zoólogo y entomólogo español.
 Francisco Martínez Dutor (¿-1937), político, sindicalista y militar español.
 Francisco Martínez García (1889-1936), abogado, político y periodista español.
 Francisco Martínez Cordero (1910-1993), baloncestista mexicano.
 Francisco Martínez Bermell (1916-2008), empresario español.
 Francisco Martínez (1951-), saxofonista español.
 Francisco Martínez Díaz (1954-), futbolista español.
 Francisco Martínez Vázquez (1975-), político español. Diputado en el Congreso (XII Legislatura) del PP por Madrid y exsecretario de Estado de Seguridad.
 Francisco Martínez Vázquez (1901- ), político mexicano. Diputado a la XXXVII Legislatura del Congreso de la Unión de México